Sebastianstraße steht für:
 Sebastianstraße (Berlin)
 Sebastianstraße (Erlangen), siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen-Tennenlohe